Карлитос — португальская фамилия. Известные носители:
 Золин Фильо, Карлос Алберто — бразильский футболист.
 Таварес Оливейра, Карлос Мигел — португальский футболист.